Оро Верде има више значења:

 Оро Верде (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Оро Верде (Хименез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Оро Верде (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Оро Верде (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Оро Верде, Монте де Чила (Хопала), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Оро Верде (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Оро Верде (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Оро Верде, Ел Аренал (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Оро Верде (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Оро Верде (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Оро Верде (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Оро Верде (Урсуло Галван), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Оро Верде (Сан Рафаел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику